Humberto Leal Cazes, conhecido como Beto Cazes (Rio de Janeiro, 13 de março de 1955) é um percussionista brasileiro.

Discografia 
EletroPixinguinha XXI
Tocar
Vivaldi e Pixinguinha

Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro